Бабай:

 Бабай — нічний дух, уявна істота, згадування якої використовують батьки, щоб лякати неслухняних дітей.
 Бабай ТБ — у минулому український канал для дорослих.
 Бабай — фільм Аталая Ташдікена 2009 року.
 Бабай — анімаційний фільм студії «Укранімафільм» 2014 року.

Персоналії 
 Бабай — князь язигів
 Бабай — псевдонім українського поета і прозаїка Нижанківського Богдана Амброзійовича.
 Бабай — прізвисько російського терориста Можаєва Олександра Івановича.

Див. також 
 Ласло Бабай
 Бабаї (значення)